Jessica Pegula era la detentrice del titolo dell'ultima edizione disputata nel 2019, ma è stata eliminata nel secondo turno da Daria Saville.

In finale Ljudmila Samsonova ha battuto Kaia Kanepi con il punteggio di 4-6, 6-3, 6-3.

Teste di serie 

  Jessica Pegula (secondo turno)
  Emma Raducanu (quarti di finale)
  Simona Halep (secondo turno, ritirata)
  Viktoryja Azaranka (quarti di finale)

  Elise Mertens (primo turno) 
  Kaia Kanepi (finale) 
  Mayar Sherif (primo turno) 
  Clara Tauson (primo turno)

Wildcard 

  Hailey Baptiste (primo turno)
  Sofia Kenin (primo turno)

  Venus Williams (primo turno)

Qualificate 

  Mirjam Björklund (primo turno)
  Cristina Bucșa (primo turno)

  Louisa Chirico (primo turno) 
  Rebecca Marino (quarti di finale)

Lucky loser 

  Wang Xiyu (semifinale)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Citi Open 2022